Il doppio del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro González e Eduardo Struvay che hanno battuto in finale Víctor Estrella e Alejandro Fabbri 7-5, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Marcio Torres /  Caio Zampieri (primo turno)
 Santiago González /  Fernando Vicente (semifinali)

 Diego Álvarez /  Gustavo Marcaccio (quarti di finale)
 Thiago Alves /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2008